Shunsuke Itō (n. 1976) – nuotatore giapponese
 Shunsuke Itō (n. 1979) – cestista giapponese